Ady Schmit (1940-), joueur de football luxembourgeois ;
 Camille Schmit (1908-1976), compositeur belge ;
 Jean Schmit (1931-2010), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Jean-Philippe Schmit (1790-1865), artiste, fonctionnaire, écrivain et homme politique français ;
 Lydie Schmit, (1939-1988), femme politique luxembourgeoise ;
 Nicolas Schmit (1953-), homme politique luxembourgeois ;
 Sophie Schmit, monteuse, réalisatrice, scénariste et productrice française ; 
 Timothy B. Schmit (1947-), musicien et auteur-compositeur américain ;  
 Tomas Schmit (1943-2006), artiste allemand ;   
 Wilhelm Schmit, orfèvre strasbourgeois du .

Voir aussi 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme germanique